Stati Uniti d'America
 Perrysburg – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Perrysburg – città della Contea di Wood, Ohio